Зульцфельд (Баден) — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Зульцфельд (им-Грабфельд) — коммуна в Германии, в земле Бавария.